Джон Фокс:
 Джон Фокс (, 1516/17 — 1587) — английский историк, автор «Книги мучеников Фокса».
 Джон Фокс (, род. 1947 как ) — английский певец, художник, фотограф и преподаватель.
 Джон Фокс (, род. 1955) — тренер по американскому футболу в НФЛ. Фокс Уильямс, Джон (, 1935—2020) — британский учёный, разработчик сверхзвукового самолёта «Конкорд».

 См. также 
 Бергойн, Джон Фокс (1782—1871) — британский военачальник, фельдмаршал.